Finlandia startuje na letnich igrzyskach olimpijskich od 1908 roku. Najwięcej medali reprezentacja ta zdobyła w 1924 na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Finlandia raz była gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich. Miało to miejsce w 1952 roku w Helsinkach.

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja według dyscyplin

Bibliografia 

 

!